Jerotich ist Namensbestandteil folgender Personen:

 Cynthia Jerotich Limo (* 1989), kenianische Langstreckenläuferin
 Gladys Jerotich Kipkemoi (* 1986), kenianische Hindernisläuferin
 Irene Jerotich Kosgei (* 1974), kenianische Marathonläuferin
 Jackline Jerotich Chebor (* 1970), kenianische Marathonläuferin
 Lydia Ruto Jerotich, kenianische Marathonläuferin
 Mercy Jerotich Kibarus (* 1984), kenianische Langstreckenläuferin
 Milka Jerotich, kenianische Marathonläuferin
 Rose Jerotich Kosgei (* 1981), kenianische Langstreckenläuferin

Siehe auch
 Cherotich
 Rotich